Ганди́я (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 60,8 км². Население — 79430 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Достопримечательности 
 Монастырь Сан-Херонимо де Котальба
 Дворец герцогов Гандийских
 Монастырь святой Клары
 Археологический музей
 Собор св. Марии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Gandía en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 Web de Turismo de Gandía
 Web de Turismo de Gandía realizada por la Agencia Valenciana de Turismo
 Web de turismo en Gandía y La Safor
 Costa Mediterránea.com - Gandía
 Palacio Ducal de Gandía

См. также 
Герцоги Гандийские

Муниципалитеты Валенсии